Пінчук — українське прізвище.

Відомі особи 
 Пінчук Анатолій Миколайович (1949) — український залізничник, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.
 Пінчук Андрій
 Пінчук Андрій Михайлович (1943) — український юрист.
 Пінчук Андрій Павлович (1980) — народний депутат України V і VI скликання, член Партії регіонів.
 Пінчук Вадим Григорович (1930—1996) — академік НАН України, керівник НДІ експериментальної та клінічної онкології МОЗ України.
 Пінчук Валентин Валентинович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пінчук Василь Леонтійович — вчитель української мови та літератури, заслужений учитель України.
 Пінчук Веніамін Борисович (1908—1987) — російський радянський скульптор, народний художник СРСР.
 Пінчук Віктор Іванович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пінчук Віктор Михайлович ( 1960) — український бізнесмен, політик, мільярдер та меценат.
 Пінчук Віталій Іустинович ( 1931) — український науковець, іхтіолог.
 Пінчук Ігор Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пінчук Марія (* 2006) — українська фігуристка.
 Пінчук Микола Іванович (1946) — радянський футболіст, захисник.
 Пінчук Микола Олексійович (1953) — український футболіст, нападник.
 Пінчук Микола Федорович (1942) — український футболіст, нападник.
 Пінчук Олег Степанович (1960) — український скульптор.
 Пінчук Олександр Миколайович (1953) — радянський та український військовик.
 Пінчук Олексій В'ячеславович (1992) — український футболіст, захисник.
 Пінчук Олексій Леонідович (1980—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пінчук Олена Леонідівна — підприємець, голова фонду «АнтиСНІД», голова наглядової ради групи StarLightMedia, дочка Леоніда Кучми і дружина мільярдера Віктора Пінчука.
 Пінчук Петро Федорович ( 1953)  — український художник, режисер-постановник, лялькар.
 Пінчук Степан Петрович ( 1930) — український критик, літературознавець, перекладач.
 Пінчук Софія Йосипівна ( 1936) — український учений у галузі металургії.
 Пінчук Руслан Григорович (1988—2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Пінчук Віктор Юрійович — полковник ЗСУ, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -ук